Verdrag van Barcelona (1274)
 Verdrag van Barcelona (1309)
 Verdrag van Barcelona (1455)
 Verdrag van Barcelona (1493)
 Verdrag van Barcelona (1529)